Pogonophora — название, которое может относиться к различным таксонам:
  — род растений семейства Peraceae,
 Pogonophora — синоним названия семейства беспозвоночных животных Siboglinidae; традиционное русское название этого семейства — Погонофоры.